Стоя́нович (, ) — южнославянская фамилия.

Известные носители:
 Стоянович, Александар (род. 1954) — югославский футболист, вратарь, сербский тренер.
Стоянович, Анджелия (род. 1987) — сербская шахматистка, гроссмейстер (2007).
 Стоянович, Далибор (род. 1983) — боснийский шахматист, гроссмейстер (2012).
 Стоянович, Даниэла (род. 1970) — российская актриса сербского происхождения.
 Стоянович, Деян (род. 1993) — австрийский футболист македонского происхождения, вратарь английского клуба «Мидлсбро».
 Стоянович, Коста (1867—1921) — учёный в области математики, физики, механики, социологии и экономики. Считается родоначальником математической экономики и предвестником кибернетики в Сербии.
 Стоянович, Лазар (1904—1942) — югославский сербский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Стоянович, Любомир (1860—1930) — сербский филолог и политический деятель (лидер радикальной партии).
 Стоянович, Милан (1911—?) — югославский футболист, вратарь.
 Стоянович, Милан (род. 1988) — сербский футболист, полузащитник клуба «Шахтёр» Караганда.
 Стоянович, Михаило (1918—1942) — югославский черногорский крестьянин, партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Стоянович, Михайло (род. 1977) — сербский шахматист, гроссмейстер.
 Стоянович, Младен (1896—1942) — сербский боснийский врач и революционер, брат Сретена Стояновича.
 Стоянович, Момир (род. 1958) — сербский политический деятель, депутат Народной Скупщины Сербии.
 Стоянович, Нина (род. 1996) — сербская теннисистка.
 Стоянович, Петар (род. 1995) — словенский футболист, защитник сборной Словении и хорватского клуба «Динамо» (Загреб).
 Стоянович, Радмила (1920—1997) — югославский экономист.
 Стоянович, Радосав (род. 1950) — сербский писатель, журналист и лексикограф.
 Стоянович, Светозар (1931—2010) — сербский философ-марксист, представитель Школы праксиса.
 Стоянович, Славиша (род. 1969) — словенский футбольный тренер сербского происхождения.
 Стоянович, Сретен (1898—1960) — югославский и сербский скульптор.
 Стоянович, Стеван (род. 1964) — югославский футболист, вратарь.
 Стоянович, Стеван Мокраняц (1856—1914) — сербский композитор

См. также 
 Воробей Стоянович — новгородский посадник в самое первое время после крещения Руси (конец X века).

en:Stojanović